Paint Rock (Alabama)
 Paint Rock (Texas) város Texas államban